La Main dans l'ombre est le titre de plusieurs œuvres :
La Main dans l'ombre (Five Fingers), série télévisée américaine (1959-1960)
La Main dans l'ombre (System ohne Schatten), film ouest-allemand de Rudolf Thome sorti en 1983.

Homonymie de titre